Марбл-Бар — город в Австралии, расположен в графстве  региона , на северо-западе Западной Австралии.

Город известен природой окружающей местности, историей региона и климатом — это место считается одним из наиболее жарких на планете.

История 
Город основан в конце XIX века, впервые об этом месте стало широко известно после обнаружения золота в 1890 году старателем Френсисом Дженкинсом, имя которого ныне носит главная улица города.

В 1891 году население составляло около 5 тысяч жителей. К 1895 году было построено здание администрации города, в настоящее время это офис . Построенные из кирпичей местной горной породы здания существуют до сих пор. Одним из наиболее известных зданий является отель «Айронклейд» построенный в конце XIX века и включенный в 2006 году в список Австралийского исторического наследия.

С июля 1911 до октября 1950 года город был связан с Порт-Хедландом .

Климат 

В городе зафиксирован мировой рекорд продолжительности жаркой погоды — средняя температура превышала +37.8 °C в течение 162 дней, с 30 октября 1923 года по 8 апреля 1924 года, а максимальная температура достигала +49.2 °C и была зафиксирована 3 января 1922 года.

Средняя температура декабря, самого жаркого месяца в году, составляет 41,6 °C, января и ноября 41 °C и 40,5 °C соответственно, средняя температура самого холодного месяца — июля 26,8 °C. За год насчитывается в среднем 278 дней с температурой выше 30 °C и 105 дней (более 3-х месяцев) с температурой выше 40 °C.

В год выпадает от 71,1 (1924) до 797,9 (1980) мм осадков. Наибольшее суточное количество осадков — 304,8 мм (1941).

Примечания

Ссылки 
  Climate statistics for Australian locations

Города Западной Австралии